Feininger puede referirse a:
 Karl Feininger (en)
 Lyonel (Charles) Feininger
 Andreas (Bernhard Lyonel) Feininger
 Theodore Lux Feininger (1910–2011) (de)
 6653 Feininger (1991 XR1) (en)